Pelješac je lahko:

Pelješac - Hrvaški polotok
Pelješac (vino) - črno vino s polotoka Pelješac